Miejscowości w USA:
 Hosmer – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds
Gminy w USA:
 Hosmer (ang. Hosmer Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds